In 2004 werd het 88ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 13 maart tot 11 juli. Serra werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand
Omdat Serra beide toernooien won werd er geen finalegroep meer gespeeld.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2004